Ла Лобера има више значења:

 Ла Лобера (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лобера, Кампо Пескеро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лобера (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лобера (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лобера (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лобера, Сан Мигел де Абахо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лобера (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лобера (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лобера, Ел Рињон (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лобера (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лобера (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лобера (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лобера (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лобера (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лобера (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лобера (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лобера (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лобера (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лобера (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лобера (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лобера (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лобера (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лобера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лобера (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лобера (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лобера (Санта Ана Маја), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лобера (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лобера (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лобера (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лобера (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лобера (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лобера (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лобера (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лобера (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лобера (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лобера (Санта Инес дел Монте), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лобера (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лобера (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лобера (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лобера (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лобера (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лобера (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лобера (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лобера, Доктор Рафаел Виљареал (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лобера (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лобера, Лос Серитос (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лобера (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лобера (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику